−

 kwas bursztynowy, HOOCCH2–CH2COOH
 kwas metylomalonowy, CH3CH(COOH)2